Валерий Николаевич Еремеев (Валерій Миколайович Єремєєв) () — советский и украинский учёный в области океанологии, гидрохимии и экологии Черноморского бассейна, доктор физико-математических наук, профессор, директор Морского гидрофизического института НАНУ (1985—2000) и Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского НАНУ (2000—2015), академик НАНУ (1997).

Биография 
Родился 12 января 1942 года в Саратове.

Окончил физический факультет Ростовского государственного университета по специальности «физика атомного ядра» (1964).

С 1965 г. работал в Морском гидрофизическом институте АН Украинской ССР (НАНУ): младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, учёный секретарь (1975—1980), зам. директора (1980—1985), директор (1985—2000). Директор Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского НАНУ (2000—2015).

Доктор физико-математических наук (1988), профессор (1991).

В 1992 году избран членом-корреспондентом, в 1997 г. — академиком НАНУ.

В 1999 г. был инициатором создания Океанографического центра НАНУ.

Автор более 500 статей, 15 монографий и 3 атласов Азово-Черноморского бассейна.

Среди его учеников — академик, 7 докторов и более 20 кандидатов наук.

Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2000) и Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2008) и премии имени В. И. Вернадского. Заслуженный деятель науки и техники Украины (2003). Орден «За заслуги» 3-й степени (2007).

Сочинения 
 Физико-химические аспекты взаимодействия океана и атмосферы. К., 1985;
 Трассеры в океане. К., 1987;
 Черное море. Зоны взаимодействия аэробных и анаэробных вод. Св., 1993

Источники 
 http://nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7107
 60-річчя академіка НАН України В. М. Єремєєва // Вісн. НАНУ. 2002. № 1.
 http://esu.com.ua/search_articles.php?id=19952